Дубро́во — село Висло-Полянского сельского поселения Тербунского района Липецкой области. Стоит в истоке реки Ломовечин.

Выделилось из соседнего села Яковлево не позднее конца XVIII века. Первоначально называлось Дубро́ва. Название — по степным дубравам.

В Дуброве некогда находился храм, в котором, по преданию, хранилась реликвия — золотой ковчежец, подаренный приходу князем Г. Приклонским, предку Приклонского его подарил Иван Грозный. Сегодня ковчежец безвозвратно потерян, а храм разрушен.

Население

См. также 
 Решетово-Дуброво — село Краснинского района Липецкой области

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района